Линда Виста има више значења:

 Линда Виста, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Линда Виста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Линда Виста, Гранха (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Линда Виста (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Линда Виста (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Линда Виста (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Линда Виста (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линда Виста (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Линда Виста (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Линда Виста (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линда Виста, Мирасол (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Линда Виста (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Линда Виста (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Линда Виста (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Линда Виста (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Линда Виста, Ел Боске (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Линда Виста (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Линда Виста (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Линда Виста, Хуан Васкез (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Линда Виста, Лос Вивис (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Линда Виста (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста, Лома дел Дијабло (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста, Барио Санто Нињо де Аточа (Сан Мартин Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста, Ел Пасахуего (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Линда Виста (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Линда Виста (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Линда Виста, Лос Аполинарес (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Линда Виста (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Линда Виста (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Линда Виста (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Линда Виста (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Линда Виста (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Линда Виста (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Линда Виста, Ла Лома (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Линда Виста (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Линда Виста (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста, Ел Кура (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линда Виста (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику